Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Pfaffenhofen an der Ilm (stad)